James Abercromby peut désigner :
  (c. 1670-1734), MP écossais du Banffshire ;
 James Abercromby, 1er Baron Dunfermline (1776–1858), homme politique britannique.